Вјачеслав I од Кијева (1083 - 2. фебруар 1154) био је велики кнез Кијева 1139. и од 1151. године до своје смрти.

Биографија 
Вјачеслав је био син Владимира Мономаха и Гите од Весекса. Године 1113. постао је принц Смоленска. На овој позицији задржао се до 1125. године када је постао принц Турова. Године 1132. постао је принц Перејаслава, а 1139. године је наследио свога брата Јарополка на кијевском престолу. Исте године је протеран из Кијева од стране армије Всеволода II Кијевског. Године 1151. поново је постао кнез Кијева владајући заједно са својим нећаком Изјаславом II. Умро је 1154. године. Наследио га је Ростислав I.

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Литература 
 
 

Рођени 1083.
Умрли 1154.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович